Communio (časopis)
Latinski prijevod grčke riječi koinonia.